Dressler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Dressler
 Stefan Dressler